Sarezki () ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Felixowitsch Sarezki (* 1964), russischer Organist und Hochschullehrer
 Konstantin Wjatscheslawowitsch Sarezki (* 1979), russischer Judoka 
 Pawel Filippowitsch Sarezki (1897–1971), sowjetisch-russischer Generalmajor 

Siehe auch:
 Saretzki